Ribnica ist der Name folgender Orte:

 Ribnica, eine Gemeinde in Slowenien
 Ribnica na Pohorju, eine Gemeinde in Slowenien
 Reifnitz (Gemeinde Maria Wörth), eine Ortschaft in Kärnten
 Ribnica (Nordmazedonien), ein Dorf in der Gemeinde Mavrovo und Rostuša in Nordmazedonien

Ribnica bezeichnet ferner
 einen Fluss in Serbien, siehe Ribnica (Fluss)